Stadtgalerie steht für folgende Kunstmuseen:

 Stadtgalerie Kiel
 Stadtgalerie Mannheim
 Stadtgalerie (Markdorf)
 Stadtgalerie Radebeul
 Stadtgalerie Saarbrücken

Stadtgalerie steht für folgende Einkaufszentren:
 Neue Mitte Passau#ECE Stadtgalerie
 Stadtgalerie Heilbronn
 Stadtgalerie Schweinfurt

Siehe auch:
 Städtische Galerie